Светозар Маркович (; ) — сербский футболист, защитник клуба «Олимпиакос».

Клубная карьера 
Маркович — воспитанник клубов «Радник» и «Партизан». 11 октября 2017 года в поединке Кубка Сербии против «Ртани» Светозар дебютировал за основной состав столичного клуба. 11 марта 2018 года в матче против «Чукарички» он дебютировал в чемпионате Сербии. 5 апреля в поединке против «Бораца» Светозар забил свой первый гол за «Партизан».

Международная карьера 
В 2017 году Маркович в составе юношеской сборной Сербии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Хорватии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии и Боснии и Герцеговины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Партизан» Белград